Sonic Boom е деветнадесети студиен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 6 октомври 2009 г. Това е първи албум на групата от 11 години.

Обща информация 
Северноамериканската обиколка популяризира албума заедно с международни шоута през цялата 2010 г. Групата оглавява фестивала „Rock am Ring“ в Германия. Обложката е създадена от художника Майкъл Дорет, който преди това работи с Kiss, създавайки обложка за „Rock and Roll Over“ от 1976 г.

Албумът се продава като дигипак, включващ книжка от 20 страници. Първият сингъл на албума е обявен на официалния сайт на групата като „Modern Day Delilah“. Албумът е пуснат на лимитиран 180 грамов винил и в пет цвята (червено, зелено, черно, синьо и лилаво). „Modern Day Delilah“ е обявен и пуснат като водещ сингъл от „Sonic Boom“ на 19 август 2009 г. по радиото. Първи сингъл на Kiss от 11 години, след последния им – „You Wanted the Best“ от 1998 г.

„Sonic Boom“ дебютира на 2-ро място в Billboard 200, продавайки 108 000 копия през първата седмица. Това е най-високата позиция в историята на Kiss.

Състав 
 Пол Стенли – вокали, ритъм китара
 Томи Тайър – соло китара, вокали
 Джийн Симънс – бас, вокали
 Ерик Сингър – барабани, вокали

Допълнителен персонал 
 Брайън Уилън – пиано

Песни

Диск 2 
Бонус CD Компилация (Kiss Klassics)

Позиции в класациите

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 2009 година